

Lokalizacje

Niemcy 
 Thierstein – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Wunsiedel im Fichtelgebirge

Szwajcaria 
 Thierstein – powiat

Inne 
 Thierstein – ród

Zobacz też 
 Dierstein